Kabat (Kabat), plaats in het Indonesische gebied Banyuwangi.
 Kabat (Peukan Baro), plaats in het Indonesische gebied Pidie.
 Kabát, Tsjechische hardrockband.